Baráž Světové skupiny Davis Cupu 2017 představovala osm mezistátních zápasů hraných mezi 15. až 17. zářím 2017, v nichž se osm poražených týmů z 1. kola světové skupiny střetlo s osmi družstvy z 1. skupin tří kontinentálních zón. 

Los se uskutečnil 11. dubna 2017 v Londýně. Vítězové – Kazachstán, Chorvatsko, Švýcarsko, Nizozemsko, Japonsko, Německo a Kanada se kvalifikovali do Světové skupiny pro rok 2018 a poražení sestoupili do 1. skupin tří kontinentálních zón pro rok 2018.

Utkání mezi Japonskem a Brazílií v Ósace bylo pozdrženo pro déšť a příchod tajfunu. Baráž odehráli oba finalisté předchozího ročníku Chorvatsko a Argentina, která jako obhájce trofeje sestoupila do americké zóny. Jihoamerický tým se tak stal od zavedení světové skupiny v roce 1981 třetím družstvem, který z pozice obhájce opustil Světovou skupinu. Naposledy předtím z nejvyšší úrovně soutěže sestoupili úřadující vítězové ze Švédska v roce 1999.

Týmy

Týmy ze Světové skupiny

Týmy z 1. skupin kontinentálních zón  
Americká zóna
 
  
Zóna Asie a Oceánie
 
 
Zóna Evropy a Afriky

Nasazené týmy

Nenasazené týmy

Přehled

Barážová utkání

Kazachstán vs. Argentina

Kolumbie vs. Chorvatsko

Švýcarsko vs. Bělorusko

Nizozemsko vs. Česko

Portugalsko vs. Německo

Japonsko vs. Brazílie

Maďarsko vs. Rusko

Kanada vs. Indie

Reference 

Baráž